Loccupation du Luxembourg peut faire référence à :
 l'occupation française du Luxembourg pendant la guerre franco-espagnole (1635-1659). Cela a conduit à la première partition du Luxembourg, avec la perte de Thionville, en vertu du traité des Pyrénées ;
 l'occupation française du Luxembourg avant et pendant la guerre de la Grande Alliance (1684-1697) ;
 l'occupation prussienne du Luxembourg de 1815 à 1867. En vertu du traité de Paris de 1815, qui met fin aux guerres napoléoniennes, la forteresse de la ville de Luxembourg passe sous le contrôle de la Confédération germanique. Ainsi, le Luxembourg est occupé par des soldats prussiens jusqu'à ce que le traité de Londres de 1867 ordonne la démolition des fortifications ;
 l'occupation allemande du Luxembourg pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918) ;
 l' (1940-1944).

Notes et références 

Histoire militaire du Luxembourg